Ooh Yeah! — тринадцатый альбом американского дуэта Hall & Oates, выпущенный в апреле 1988 года на лейбле Arista. Диск получил платиновую сертификацию RIAA за тираж более 1 млн копий в США.

История 
Альбом получил умеренные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: AllMusic, The Rolling Stone Album Guide, The Village Voice.

Альбом дебютировал 21 мая 1988 года на позиции № 70 в американском хит-параде Billboard 200.

В 2009 компания Sony Music Custom Marketing Group выпустила тройной бокс (трипл-пак) из трёх лучших дисков дуэта, в который вошёл этот альбом и ещё два: Daryl Hall & John Oates и H2O.

Список композиций 
Side 1
 «Downtown Life» (Hall, Oates, Rick Iantosca, Sara Allen) — 4:28
 «Everything Your Heart Desires» (Hall) — 5:00
 «I’m In Pieces» (Hall, Janna Allen) — 4:50
 «Missed Opportunity» (S. Allen, Hall, Oates) — 4:47
 «Talking All Night» (Hall, Oates) — 4:34
Side 2
 «Rockability» (S. Allen, Hall, Oates) — 4:45
 «Rocket to God» (Hall) — 5:49
 «Soul Love» (Hall, Holly Knight) — 4:25
 «Realove» (Hall, Oates) — 5:24
 «Keep on Pushin' Love» (Oates) — 5:18

Позиции в чарте

Еженедельные чарты

Сертификации

Синглы 
 Everything Your Heart Desires (Promotional USA CD)
 «Everything Your Heart Desires (Single Version)»
 «Everything Your Heart Desires (54th Street Extended Remix)»
 «Everything Your Heart Desires (If You Want The World Extended Remix)»
 «Everything Your Heart Desires (54th Street Edited Remix)»
 «Everything Your Heart Desires (7th Avenue Remix)»
 «Everything Your Heart Desires (No Words Can Help Dub Mix)»

 Everything Your Heart Desires (German CD)
 «Everything Your Heart Desires (If You Want The World Extended Remix)»
 «I Can’t Go for That (No Can Do) (Extended Version)»
 «Realove»

 Missed Opportunity (12")
 «Missed Opportunity (Unlimited Mix)»
 «Missed Opportunity (Radio Mix)»
 «Missed Opportunity (Smooth Mix)»
 «Soul Love»

 Downtown Life (12")
 «Downtown Life (Downtown Remix)»
 «Downtown Life (Baccapella)»
 «Downtown Life (Downtown Radio Remix)»
 «Downtown Life (Dubtown Life)»
 «Downtown Life (Album Version)»

 Downtown Life (German CD release)
 «Downtown Life»
 «Downtown Life (Remix)» (4’01) 
 «Dubtown Life»
 «Keep On Pushin' Love» (4’24)

 Downtown Life (Japan 3" CD)
 «Downtown Life»
 «Downtown Life (Urban Mix)» 

 Talking All Night
 «Talking All Night (Extended Remix)»
 «Talking All Night (A Cappella)»
 «Talking All Night (Radio Remix)»
 «Talking All Night (Dub Mix)»
 «Talking All Night (Album Version)»

 Special Mix on CD (a «Best Of» of the remixes)
 «Everything Your Heart Desires (54th Street Extended Remix)»
 «Everything Your Heart Desires (World Extended Remix)»
 «Everything Your Heart Desires (Dub Mix)»
 «Missed Opportunity (Unlimited Mix)»
 «Missed Opportunity (Smooth Mix)»
 «Downtown Life (Downtown Remix)»
 «Downtown Life (Baccapella)»

Примечания

Ссылки 

Альбомы Hall & Oates
Альбомы США
Альбомы Arista Records
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний